Le mot Saupiquet peut avoir plusieurs significations :

 dans la cuisine française, un saupiquet est une sauce relevée, voire piquante, épaisse, qui accompagne d'une façon privilégiée le lièvre chassé et rôti à la broche.
 dans  le milieu des entreprises commerciales, Saupiquet est une entreprise fondée à Nantes en 1891 et spécialisée dans les métiers de la conserve de poisson.